Hirschberg kan syfta på:

Georafi

Polen 

 Jelenia Góra, Nedre Schlesiens vojvodskap med tyska namnet Hirschberg im Riesengebirge

Tjeckien 

 Doksy (ort i Tjeckien, lat 50,56, long 14,66) med tyska namnet Hirschberg am See 
 Jelen (berg), Karlovy Vary,

Tyskland 

 Hirschberg, Thüringen – kommun i Thüringen 
 Hirschberg, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Hirschberg, Warstein – en tidigare stad i Warstein
 Hirschberg an der Bergstraße – kommun i Rhein-Neckar-Kreis Baden-Württemberg,

Österrike 

 Hirschberg (berg i Österrike, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz, lat 47,52, long 9,82), 
 Hirschberg (berg i Österrike, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz, lat 47,36, long 10,00), 

Robotskapade Österrikeförgreningar